Торонто Блю Джейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 7
 Поражений: 15
 Процент побед: 31.82
 Очков набрано: 100
 Очков пропущено: 120

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 132

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 125

Июль 

 Игр: 25
 Выигрышей: 11
 Поражений: 14
 Процент побед: 44
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 114

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 181

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 146

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 13
 Очков пропущено: 5

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Торонто Блю Джейс
МЛБ в сезоне 2004